Trampolino elastico – attrezzatura ricreativa e sportiva
 Trampolino elastico – disciplina sportiva che adotta l'omonima attrezzatura